Jakaba kan syfta på följande platser:

Gambia 

 Jakaba (ort i Central River), 
 Jakaba (ort i Upper River),